Cleveland ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Cleveland Township (Clay County, Arkansas)
 Cleveland Township (Fulton County, Arkansas)
 Cleveland Township (Little River County, Arkansas)
 Cleveland Township (Lonoke County, Arkansas)
 Cleveland Township (Miller County, Arkansas)
 Cleveland Township (Ouachita County, Arkansas)
 Cleveland Township (Phillips County, Arkansas)
 Cleveland Township (White County, Arkansas)

in Indiana:
 Cleveland Township (Elkhart County, Indiana)
 Cleveland Township (Whitley County, Indiana)

in Iowa:
 Cleveland Township (Davis County, Iowa)
 Cleveland Township (Lyon County, Iowa)

in Kansas:
 Cleveland Township (Barton County, Kansas)
 Cleveland Township (Marshall County, Kansas)
 Cleveland Township (Stafford County, Kansas)

in Michigan:
 Cleveland Township (Michigan)

in Minnesota:
 Cleveland Township (Minnesota)

in Missouri:
 Cleveland Township (Missouri)

in Nebraska:
 Cleveland Township (Cuming County, Nebraska)
 Cleveland Township (Holt County, Nebraska)
 Cleveland Township (Knox County, Nebraska)

in North Carolina:
 Cleveland Township (Johnston County, North Carolina)
 Cleveland Township (Rowan County, North Carolina)

in North Dakota:
 Cleveland Township (North Dakota)

in Pennsylvania:
 Cleveland Township (Pennsylvania)

in South Dakota:
 Cleveland Township (Brule County, South Dakota)
 Cleveland Township (Edmunds County, South Dakota)
 Cleveland Township (Hamlin County, South Dakota)